Thièvres je název dvou obcí ve Francii:

 Thièvres (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Thièvres (Somme) – obec v departementu Somme